Music Magazine steht für
SLAM alternative music magazine, deutsche Rockmusikzeitschrift
 X-Act Music Magazine, österreichische Kultur- und Musikzeitschrift
Siehe auch:
 Fachblatt Musikmagazin
 PopXport – Das Deutsche Musikmagazin